Berecz Zsombor (1986) vitorlázó
 Berecz Zsombor (1995) labdarúgó